Pall Mall steht für:

 Pall Mall (London), eine Straße in London
 ein Ballspiel, siehe Paille-Maille
 eine Londoner Abendzeitung, vollständig Pall Mall Gazette
 Pall Mall (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke der British American Tobacco
 Pall Mall (Tennessee), Gemeinde im Fentress County

Siehe auch:
 Palmaille, eine Straße in Hamburg